Фердинанд II:
 Фердинанд II, король Леона (1157—1188)
 Фердинанд II Арагонский (1452—1516)
 Фердинанд II (король Неаполя) (1469—1496)
 Фердинанд II (император Священной Римской империи) (1578—1637)
 Фердинанд II (великий герцог Тосканы) (1610—1670)
 Фердинанд II (король Обеих Сицилий) (1810—1859)
 Фердинанд II, эрцгерцог Австрийский (1529—1595) См. также